Verdrag van Jaffa (1192), tussen Richard I van Engeland en Saladin;
Verdrag van Jaffa (1229), tussen Keizer Frederik II en Al-Kamil